Герберт Леонидович Дмитриев (14 апреля 1935, СССР — 11 апреля 1994, Мурманск) — советский актёр.

Биография 

Родился 14 апреля 1935 года. Окончил ЛГИТМиК.

Актёр киностудии «Ленфильм» и Курского драматического театра.

Погиб 11 апреля 1994 года в городе Мурманске.

Фильмография 
  — Полесская легенда — эпизод
  — Попутного ветра, «Синяя Птица» — посетитель портового кабака (нет в титрах)
  — Хроника пикирующего бомбардировщика — капитан, играющий в шахматы (нет в титрах)
  — В горах моё сердце — Гера
  — Удар! Ещё удар! — Герберт, ассистент тренера команды «Рифы»
  — Встреча у старой мечети — Пашков
  — Секундомер — приятель Лаврова (нет в титрах)
  — Петерс — заговорщик
  — Каждый день жизни — Радионов, парторг
  — Мальчишку звали капитаном — Курерару, румынский майор
  — Чёрный принц — Алексей Савельевич Снегирёв, по кличке «Хряк»
  — Звезда пленительного счастья — офицер (нет в титрах)
  — Блокада. Часть 2. Фильм 1. Ленинградский метроном; Фильм 2. Операция «Искра» — генерал Гусев, начальник штаба Ленинградского фронта
  — Соль земли (ТВ) — гость Марьи Григорьевны (нет в титрах) (3-я серия)
  — 20 декабря (ТВ) — Владимир Митрофанович Пуришкевич
  — Сильва — официант (нет в титрах)
  — Людмила — белогвардейский офицер, помощник Добрынин (в титрах указан как — И. Дмитриев)
  — Таможня — капитан
  — Семь часов до гибели — Олег Петрович Петрищев, новый капитан ледокола «Мурманск»
  — Предел возможного (ТВ) — член партийной комиссии из Москвы (3-я серия)
  — Государственная граница. Фильм 5. Год сорок первый (ТВ) — генерал-лейтенант Масленников
  — Моонзунд — старшина Ефим Слыщенко
  — Сталинград — Лопатин

Примечания

Ссылки 
 
 

Актёры телевидения СССР
Социалистический реализм
Персоны без указанного места рождения